Strutt ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Strutt (* 1942), englischer Komponist
 Edward Strutt (1874–1948), britischer Offizier und Bergsteiger; Hoher Kommissar in der Freien Stadt Danzig (1920)
 Jedediah Strutt (1726–1797), britischer Textilindustrieller und Erfinder

 Max Strutt (1903–1992), niederländischer Elektroingenieur
 Robert Strutt, 4. Baron Rayleigh (1875–1947), britischer Physiker 
 William Strutt (1825–1915), britischer Künstler und Maler
 William Strutt (Erfinder) (1756–1830), Erfinder und Architekt

Siehe auch:
 Strut
 Struth
 Strüth (Begriffsklärung)